Jméno a příjmení Vladimír Vondráček má více nositelů:

 Vladimír Vondráček (1895–1978) – český psychiatr a profesor UK
 Vladimír Vondráček (meteorolog) – český meteorolog
 Vladimír Vondráček (malíř) (1922–1992) – český akademický malíř, výtvarník a sochař